Rock It – singolo di George Jones del 1956
 Rock It – album di Chuck Berry del 1979
 Rock It – singolo dei Lipps Inc. del 1979
 Rockit – singolo di Herbie Hancock del 1983
 Rock It – singolo di Master P del 2001
 Rock It/Follow the Light – singolo di Sub Focus del 2009
 Rock It – singolo dei Little Red del 2010
 Rock It – singolo degli Ofenbach del 2019